Amerikai Egyesült Államok
Calumet (Colorado)
Calumet (Iowa)
Calumet (Michigan)
Calumet (Minnesota)
Calumet (Missouri)
Calumet (Ohio)
Calumet (Oklahoma)
Calumet (Pennsylvania)
Calumet (Wisconsin)
Calumet City (Illinois)